Le tournoi de tennis de Palm Springs est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Cynthia Sieler-Doerner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palm Springs
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
Palm Springs
Tennis aux États-Unis en 1975
1975 en Californie
Tennis en septembre 1975
Sport en octobre 1975